Příjmení Badin, přechýleně Badinová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 André Badin (* 1932) – francouzský herec
 Adolphe Badin (1831–1898) – francouzský novinář, publicista a spisovatel
 Augustin Badin (1949–2014) – český fotbalista
 Dionísio Albino Badin (* 1931) – brazilský politik
 Gustav Badin (1747/1750–1822) – švédský politik, původně otrok
Podobné články
 Baden
 Badín

Rozcestníky - příjmení
Francouzská příjmení
Portugalská příjmení
Švédská příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení